Минимальный размер оплаты труда в Румынии — самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, что работодатели по закону имеют права выплачивать своим работникам в Румынии. Сумма решается румынским правительством. До 2011 года была предусмотрена повышенная минимальная заработная плата для людей, с высшим образование, она ровнялась двум минимальным зарплатам на национальном уровне. Рост минимального размера оплаты труда в Румынии с 2008 года по 2016 год составил более чем 99%, этой второй самый высокий показатель в ЕС после Болгарии (106%).

Начиная с февраля 2017 года валовая месячная минимальная заработная плата составляет 1450 RON (€320) при 169,3  часах работы в месяц. С 1 января 2018 года валовая месячная минимальная заработная плата составляет 1900 RON (€408) при 168,8  часах работы в месяц.

Минимальный размер оплаты труда в таблице указан в брутто, до выплаты налогов:

История 

 В 1989 году - минимальный размер оплаты труда составлял 2000 лей, не облагаемых налогом, согласно Закону 4/1988, выпущенному Великим национальным собранием Румынии. Что составляло 134 доллара США с учетом среднего обменного курса 1989 года в размере 14,92 лея за доллар США в соответствии с историческими данными Национального банка Румынии, но с учетом инфляции доллара США за эти годы, минимальная заработная плата в 1989 году составила по сегодняшнему курсу 244 доллара США и 188 евро.

Литература

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Экономика Румынии
Минимальный размер оплаты труда по странам